Il mistero della mummia (The Curse of the Mummy's Tomb) – film del 1964 diretto da Michael Carreras
 Mano di mummia (The Curse of the Mummy's Tomb) – romanzo di R. L. Stine del 1993 della collana Piccoli brividi